Jaakkola est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Anssi Jaakkola (né en 1987), joueur finlandais de football
 (1885-1964), historien finlandais
 (1977-2010), activiste finlandais de droits de l'Homme
Seppo Jaakkola (1920-2006), joueur finlandais de hockey sur glace
Tero Jaakkola (né en 1929), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois